Bertrand Gille (1978) – ex pallamanista francese
 Christian Gille (1979) – canoista tedesco
 Guillaume Gille (1976) – ex pallamanista francese, fratello del pallamanista Bertrand
 Harald Gille o Harald IV di Norvegia (1103-1136) – re di Norvegia
 Herbert Otto Gille (1897-1966) – generale tedesco
 Kirsten Gille (1954) – ex modella e attrice statunitense
 Lulach mac Gille Coemgáin o Lulach di Scozia (1030-1058) – re di Scozia
 Sander Gillé (1991) – tennista belga